Барио Терсеро има више значења:

 Барио Терсеро (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Терсеро, Салида дел Аројо (Сан Хосе Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Терсеро (Сан Висенте Нуњу), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Терсеро (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио Терсеро, Хагвеј Бланко (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио Терсеро (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику